Limbo er en teologisk forestilling om en tilstand efter døden, hvor afdødes sjæl ikke kommer i Himmelen og derved ikke opnår evig salighed, men heller ikke har fortjent straf i helvede. Denne tilstand kan blive småbørn til del, der dør udøbte.

Begrebet betegner også i dag en tilstand af uafklarethed, eventuelt indtruffet i forbindelse med en overgangsfase.

Limbo er også anvendt i andre betydninger:

I musik og dans 
 Limbo (dans)
 Limbo Rock
 "Limbo", en sang af Bryan Ferry på albummet fra 1988 Bête Noire
 "Limbo", et instrumentalt stykke musik på Rushs album Test for Echo fra 1996
 Limbo, en sang af Kylie Minogue på albummet Impossible Princess fra 1997
 "In Limbo" en sang af Radiohead på albummet fra 2000Kid A
 Limbo, et album og en sang af Throwing Muses.

I film og tv 
 Limbo (film fra 1972) – film fra 1972
 Limbo (film), en film fra 1999.
 Limbo (film fra 2002) – dansk kortfilm fra 2002 instrueret af Nynne Marie Selin Eidnes
 Limbo (film fra 2011) – dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Jo Lyngklip
 Limbo (tv-serie) – tv-serie sendt på DR1 og DR Ramasjang i 2012

I computerspil 
 Limbo (computerspil), et computerspil udviklet til Xbox Live Arcade, Playstation Network, Steam og Mac OS X

I litteratur 
 Limbo, en roman af Aldous Huxley
 Limbo, en roman af Bernard Wolfe
 Limbo, en roman af Andy Secombe
 Limbo, et digt af Edward Kamau Brathwaite
 Limbo, et digt af Samuel Taylor Coleridge
 Limbo, et digt af Seamus Heaney

Andre betydninger 
 Limbo en bådtype produceret af Limbo Både I/S
 Limbo er en tilstand i bordrollespillet Dungeons & Dragons
 Limbo (våben), et våbensystem rettet mod U-både

Noter